Cut (Roemenië), een plaats in de Roemeense regio Alba
 Cut (Golden Earring), een album van de Nederlandse band Golden Earring
 Cut (televisieserie), een Nederlandse televisieserie van BNN
 Cut (korte film), een Amerikaanse korte film uit 2000
 Colonia Ulpia Traiana, een Romeinse nederzetting nabij het Duitse Xanten
 Cut (platenlabel), een Zwitsers platenlabel voor experimentele muziek
 Cut (golf), een golfterm
 Cut!, een album van Belgian Asociality
 CUT (band), een band uit Amsterdam
 Cut (Delima), een dorp in Indonesië
 Cut (Titeue), een dorp in Indonesië